Hot Rats () — второй сольный студийный альбом американского гитариста, композитора, певца Фрэнка Заппы, выпущенный 10 октября 1969 года.

Об альбоме 
Диск состоит из инструментальных композиций, за исключением Willie the Pimp с вокалом Капитана Бифхарта, Hot Rats был первой работой Заппы после роспуска группы The Mothers of Invention. Один из участников бывшей группы, мульти-инструменталист Йен Андервуд, сыграл важную роль в записи.

Список композиций 
Автор всех композиций — Фрэнк Заппа.

LP-версия

CD-версия

Примечания

Ссылки 
 Hot Rats на discogs.com

Альбомы Фрэнка Заппы
Альбомы 1969 года
Альбомы прогрессивного рока
Джаз-фьюжн-альбомы
Альбомы Bizarre Records
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Заппой
Альбомы Reprise Records
Альбомы Rykodisc
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders